Хлі́вище — східноєвропейський топонім; походить від слова «хлів».

Хлівище (Білорусь)
Хлівище (Польща)
Хлівище (Україна)